The Greatest Gift – racconto del 1943 scritto da Philip Van Doren Stern
The Greatest Gift – film televisivo del 1974 diretto da Boris Sagal
The Greatest Gift – album degli Scratch Acid del 1991
The Greatest Gift – album di Sufjan Stevens del 2017
The Greatest Gift - singolo di Andrea Bocelli con Matteo e Virginia Bocelli